Castilleja de la Cuesta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castilleja de la Cuesta (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Castilleja de la Cuesta (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar